est un studio de développement japonais de jeux vidéo basé à Tokyo. La société fut fondée le  2000 en tant que coentreprise entre Nintendo et Dentsu, d'où les initiales ND. Le mot cube quand a lui est tiré du Gamecube. L'entreprise est désormais pleinement une filiale de Nintendo qui la possède à 97%.

Jeux développés 
2001 : F-Zero: Maximum Velocity
2003 : Tube Slider
2010 : Wii Party
2012 : Mario Party 9
2013 : Mario Party: Island Tour
2013 : Wii Party U
2015 : Mario Party 10
2015 : Animal Crossing: Amiibo Festival
2016 : Mario Party: Star Rush
2017 : Mario Party: The Top 100
2017 : Animal Crossing: Pocket Camp
2018 : Super Mario Party
2020 : 51 Worldwide Games
2021 : Mario Party Superstars

Notes et références

Lien externe 
 

Développeur de jeux vidéo
Entreprise fondée en 2000
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège à Tokyo
Coentreprise
Filiale ou division de Nintendo